Osoby o tym nazwisku:
 Adam Simac – kanadyjski siatkarz
 Silvio Simac – chorwacki zawodnik sztuk walki oraz aktor